Vitesse kwam in het seizoen 2003/2004 voor het 15e seizoen op rij uit in de hoogste klasse van het betaald voetbal, de Eredivisie. Daarnaast nam het Arnhemse elftal deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Samenvatting
De Vitesse-selectie stond het seizoen 2003/'04 onder leiding van trainer Edward Sturing.

In de Eredivisie eindigde Vitesse dit seizoen als 16e met 28 punten; Vitesse speelde daardoor nacompetitie.
De nacompetitie werd gewonnen waardoor Vitesse zich handhaafde in de Eredivisie.
In de KNVB beker werd Vitesse in de achtste finale uitgeschakeld door Feyenoord.

In de competitie bezochten gemiddeld 18.973 toeschouwers Vitesse in GelreDome.

In 2003 zijn Arent Jager en Cor Guijt onderscheiden als Gouden Vitessenaren. Beide heren bekleedde jaren diverse bestuurlijke functies binnen Vitesse.

Selectie en statistieken
Alle spelers die gedurende het seizoen 2003/04 minimaal één officiële wedstrijd hebben gespeeld voor het eerste elftal worden in het onderstaande overzicht tot de selectie gerekend.

Legenda

Topscorers

Mutaties

Aangetrokken in zomer

Vertrokken in zomer

Aangetrokken in winter

Vertrokken in winter

Wedstrijden
Bron: Vitesse Statistieken

Eredivisie

Nacompetitie

KNVB beker

Oefenwedstrijden

Zie ook
 Vitesse
 Eredivisie 2003/04
 KNVB beker 2003/04

SBV Vitesse naar seizoen
Nederlandse voetbalclub 2003/04